Gaillarde, danse de couple à trois temps ;
 Gaillarde, genre de l'espèce de plante Gaillardia. La fleur est l'emblème de la Wallonie.

Patronyme 
 Jeanne Gaillarde (vers 1524), poète française.
 Raphaël Gaillarde (1940-), photographe français.
 Marianne Gaillarde (1875-1964), journaliste et féministe socialiste française.

Toponyme 
 Brive-la-Gaillarde, commune française du Sud-Ouest de la France.
 La Gaillarde, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.
 Fontaine-la-Gaillarde, commune française située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne. 
 Tour Gaillarde, ancienne maison forte du XIVe.
 Vivier maritime de la Gaillarde, une des traces de l'occupation romaine.
 Chapelle Sainte-Marguerite de La Gaillarde, chapelle située à la sortie du village de la Gaillarde (Seine-Maritime).
 Chapelle Saint-Libéral de Brive-la-Gaillarde, édifice religieux chrétien.

Orthographe différente 
 
 Pierre Lagaillarde, ancien dirigeant de l'OAS.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme